Fehér Ló fogadó a középkorban alapított fogadó Sopronban (Várkerület 55.)
 Fehér Ló vendégfogadó 1831-ben megnyílt pesti fogadó (VIII. kerület, Rákóczi út 15.)